Die Cathay Pacific Hong Kong Squash Open 2008 fanden vom 17. bis 23. November 2008 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie der Super Series. Es war mit 145.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Platinum. Das Preisgeld betrug 104.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Amr Shabana, der auch in diesem Jahr das Turnier zum nunmehr dritten Mal gewann. Wie schon im Vorjahr traf er im Endspiel auf Grégory Gaultier, den er mit 11:7, 13:15, 8:11, 11:2 und 11:3 bezwang. Mit seinem dritten Titelgewinn zog er mit dem bisherigen Rekordsieger Peter Nicol gleich, der das Turnier 1999, 2000 und 2002 gewann. Zum dritten Mal in Folge gewann Nicol David die Damenkonkurrenz. Sie besiegte im Finale Rachael Grinham mit 14:12, 11:13, 11:8 und 11:8 und gewann so ihren 34. Karrieretitel.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielten Dick Lau und Christina Mak einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2008
PSA World Tour 2008/09
WSA World Tour 2008/09